All Day має такі значення:

Люди
  ( 1985) — американський футболіст на прізвисько «All Day» або «A.D.».
  — австралійський репер.

Музика
  — альбом 2010 року американського ді-джея Girl Talk.
  — альбом 2007 року американського гурту The Pietasters.
 All Day (пісня The Pietasters) — пісня 2007 року з однойменного альбому гурту The Pietasters.
  — пісня 2015 року співака Каньє Веста за участі Theophilus London, Аллана Кінгдома та Пола Маккартні.
 «All Day» — пісня 2011 року австралійського співака Коді Сімпсона.
  — композиція написана і виконана Aesop Rock.